Ung vagt () er en sovjetisk film fra 1948 af Sergej Gerasimov.

Medvirkende 
 Vladimir Ivanov som Oleg Kosjevoj
 Inna Makarova som Ljubov Sjevtsova
 Nonna Mordjukova som Uljana Gromova
 Sergej Gurzo som Sergej Tjulenin
 Ljudmila Sjagalova som Valerija Borts

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1948
Dramafilm fra Sovjetunionen